Дальбек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дальбек, Андреас (род. 1967) — шведский музыкант и продюсер.
 Дальбек, Эва (полное имя при рождении Эва Элизабет Лампелль; 1920—2008) — шведская актриса, писатель, киносценарист.